Maddox kan syfta på:

 John Maddox (1925–2009), tidigare huvudredaktör för tidskriften Nature
 Lester Maddox (1915–2003), amerikansk politiker
 Maddox (1978–), pseudonym för satirikern George Ouzounian